Billie Jean King ha battuto in finale Rosemary Casals 6–4 7–6.

Teste di serie
 Billie Jean King (campionessa)
 Rosemary Casals (finalista)
n/a
 Kerry Melville Reid (semifinali)
 Françoise Dürr (terzo turno)
 Judy Tegart Dalton (quarti di finale)
 Nancy Richey (terzo turno)
 Julie Heldman (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1971